Sianki – opuszczona miejscowość w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska[2] na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 Sianki – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim,
 Sianki – stacja kolejowa na Ukrainie
 Sianki –  gmina wiejska w II RP, w woj. lwowskim, istniejąca w latach 1934–1939